Willy-Brandt-Haus kan syfta på:

 Willy-Brandt-Haus, Berlin ‒ partihögkvarter för Tysklands socialdemokratiska parti, beläget på Wilhelmstrasse i centrala Berlin
 Willy-Brandt-Haus Lübeck ‒ ett museum